Высший военный Маджли́суль Шура́ (Верховный Совет) Объединённых сил моджахедов Кавказа — военно-политическая сепаратистская террористическая организация, сформированная в начале 2001 года на базе террористической группы «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана».

Была создана для военно-политического объединения отрядов полевых командиров, участвовавших в боевых действиях против российских войск. Деятельность организации направлена на подготовку условий для выхода северо-кавказских республик из состава России и создания на их территории «эмиратов» в составе так называемого «Великого исламского халифата».

Как отмечается на сайте Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, первоначально руководство организацией осуществляли более 40 чеченских амиров и полевых командиров (Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Докку Умаров, Абдул-Малик Межидов, Руслан Ахмадов, Асланбек Абдулхаджиев и др.) и ряд зарубежных террористов (Хаттаб, Абу Омар, Абу аль-Валид, Абу Умар, Абу Кутейб, Абу Якуб и др.). Руководителями (амирами) Шуры, созданной по указанию международного террориста Усамы бен Ладена, стали предводители КНИД Шамиль Басаев (амир) и Хаттаб (военный амир). В организацию также вошли отряды Рамзана Ахмадова, Магомеда Цагараева, Ризвана Читигова, Джамбулата Самхадова и других полевых командиров. Группировка была тесно связана с «Аль-Каидой» и организацией «Братья-мусульмане».

Организация взяла на себя ответственность за ряд террористических актов на территории России, а также причастна к захвату и казням заложников, фальшивомонетничеству, бандитизму и другим особо тяжким преступлениям.

В марте 2005 года Шура объединилась с организацией «Государственный комитет обороны ЧРИ», который возглавлял президент Аслан Масхадов. В результате была сформирована единая структура «ГКО — Маджлисуль Шура».

14 февраля 2003 года Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил её деятельность на территории России.

Примечания

Ссылки 
 Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа
 Решение Верховного суда РФ о признании террористической организации «Братья-мусульмане» (2003 г.) // Радио «Эхо Москвы». — 05.11.2012.
 Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими // ФСБ России.

Чеченский конфликт
Терроризм в Чечне
Исламистские террористические организации
Моджахед
Вооружённые силы ЧРИ